Port lotniczy Bari
 Basic Rate Interface
 Bank Rakyat Indonesia
 Brigade de Recherche et d'Intervention – jednostka francuskiej policji